Johann von Sachsen-Gotha-Altenburg ist der Name folgender Personen:
* Johann Adolf von Sachsen-Gotha-Altenburg (1721–1799), Prinz aus der Nebenlinie Sachsen-Gotha-Altenburg und kursächsischer Generalleutnant
 Johann August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1704–1767), Prinz aus der Nebenlinie Sachsen-Gotha-Altenburg und Reichsgeneralfeldmarschall 
 Johann Wilhelm von Sachsen-Gotha-Altenburg (1677–1707), Prinz von Sachsen-Gotha-Altenburg, kaiserlicher General und Herzog zu Sachsen